

Architettura 
 Moschea di al-Azhar – moschea al Cairo
 Parco di Al-Azhar – parco pubblico egiziano al Cairo

Persone 
 Radwan Al Azhar – calciatore siriano, portiere

Altro 
 Grande Imam di al-Azhar – titolo più prestigioso del mondo islamico sunnita
 Università al-Azhar – centro d'insegnamento religioso dell'Islam sunnita al Cairo